Vectensia peut faire référence à:
 †Vectensia Delair, 1982, un synonyme de †Polacanthus Fox, 1866 (ankylosaure) (voir aussi †Hylaeosaurus)
 Vectensia Batten & J.K.Lister, un genre de d'algues dinoflagellées rangé parmi les Peridiniales incertae sedis

Homonymie de genre en biologie